La Dreamcast est sortie au Japon le  avec quatre jeux pour accompagner le lancement de la console : Virtua Fighter 3, Pen Pen, Godzilla Generations et July . L'Amérique du Nord met officiellement en vente la Dreamcast le  avec 19 jeux de lancement dont Sonic Adventure et SoulCalibur. En Europe, la console est vendue le  avec une quinzaine de jeux pour son lancement.

Notes et références

Voir aussi 

  Base de données de tous les jeux Dreamcast sur Guardiana
  Liste des jeux Dreamcast sur Gamekult
 LeJeuxVideo/Dreamcast

Dreamcast